Собственный садик:
 Собственный садик — часть Екатерининского парка в Царском Селе
 Собственный садик в Павловске
 Собственный садик — часть Дворцового парка в Гатчине См. также 
 Сад Зимнего дворца
 Собственная дача